Ács Tibor (1931–2021) hadtörténész, Bolyai-kutató
 Ács Tibor (1944–2017) erdélyi magyar színész
 Ács Tibor (1964–2020) magyar színész, filmszínész